Открытый чемпионат Малайзии 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2013 является 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Куала-Лумпуре, Малайзия — с 25 февраля по 3 марта 2013 года. Турнир завершал серию женских соревнований в Восточной Азии, расположенную между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 10 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Каролина Плишкова с первой попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Бетани Маттек-Сандс уступает все свои четыре финала на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Сюко Аояма выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжан Кайчжэнь выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди женщин
 WTA Тур 2013 года
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди мужчин 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Малайзия
Теннис
Февраль 2013 года
Март 2013 года
2013